Єропкін (), жіноча форма Єропкіна () — російське прізвище. Відомі носії:
 Єропкін Петро Дмитрович — російський воєначальник

 Єропкіна Агафія Борисівна — дружина гетьмана Петра Дорошенка

Російські прізвища